Эгер — название нескольких рек в Центральной Европе:

 Эгер — река в Германии и Чехии (на территории Чехии называется Огрже), приток Эльбы
 Эгер — река в Германии, приток Вёрница
 Эгер — река в Венгрии, приток Тисы